Die Abkürzung HFSS oder HfSS steht für:
 high-frequency structure simulator, eine Software von ANSYS zur Simulation hochfrequenter elektromagnetischer Systeme
 high in fat, sugar and salt, Kennzeichnung für Produkte mit hohem Fett-, Zucker- oder Salzgehalt, siehe Junkfood
 Hochschule für Sozialpädagogik und Sozialökonomie, ein Vorläufer der Hochschule Bremen

Abkürzung